Gutsche ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Gutsche (* 1970), peruanische Köchin, siehe Gastón Acurio
 C. David Gutsche (Carl David Gutsche; 1921–2018), US-amerikanischer Chemiker 
 Claas Gutsche (* 1982), deutscher Grafiker und Plastiker

 Horst Gutsche (* 1936), deutscher Numismatiker und Heimatforscher
 Joachim Gutsche (1926–2012), deutscher Maler
 Joseph Gutsche (1895–1964), deutscher Spion, Partisan und Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit
 Rudolf Gutsche (1919–1988), deutscher Oberstleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit 
 Torsten Gutsche (* 1968), deutscher Kanute
 Willibald Gutsche (1926–1992), deutscher Historiker